În această listă sunt prezentate numai publicațiilor profesorului Constantin Maximilian indexate în baza de date PubMed.

Maximilian C, Stefanescu D, Calin G. Genetic services in Romania. Eur J Hum Genet. 1997;5 Suppl 2:145-7. PubMed PMID: 9450213.  
Ioan DM, Belengeanu V, Maximilian C, Fryns JP. Distal arthrogryposis with autosomal dominant inheritance and reduced penetrance in females: the Gordon syndrome. Clin Genet. 1993 Jun;43(6):300-2. PubMed PMID: 8370149.  
Maximilian C, Ioan DM, Fryns JP. A syndrome of mental retardation, short stature, craniofacial anomalies with palpebral ptosis and pulmonary stenosis in three siblings with normal parents. An example of autosomal recessive inheritance of the Noonan phenotype? Genet Couns. 1992;3(2):115-8. PubMed PMID: 1642809.  
Ioan DM, Maximilian C, Fryns JP. Madelung deformity as a pathognomonic feature of the onycho-osteodysplasia syndrome. Genet Couns. 1992;3(1):25-9. PubMed PMID:  1590977.  
Ioan DM, Maximilian C, Kleczkowska A, Fryns JP. Distal deletion of the long arm of chromosome number 1 (q43-->qter) associated with severe mental retardation and a nonspecific dysmorphic syndrome. Ann Genet. 1992;35(3):167-9. Review. PubMed PMID: 1466567.  
Maximilian C. Bioethics in Romania. Bull Med Ethics. 1991 Oct;No. 72:22-3. PubMed PMID: 11659453.  
Maximilian C. [Bioethics in Romania. Science is a challenge, bioethics is a response]. Endocrinologie. 1991;29(3-4):181-4. French. PubMed PMID: 1821076.  
Covic M, Benga G, Bembea M, Maximilian C, Stefanescu D. Medical genetics in Romania. J Med Genet. 1990 Sep;27(9):598. PubMed PMID: 2231658; PubMed Central PMCID: PMC1017230.  
Maximilian C. [The genetics of diabetes mellitus]. Endocrinologie. 1990 Jul-Dec;28(3-4):81-94. Review. French. PubMed PMID: 2103977.  
Ioan D, Dumitriu L, Ghergar D, Pop T, Ioanițiu D, Belengeanu V, Maximilian C. A 22-year old female with the 9p deletion syndrome. Endocrinologie. 1990 Jan-Mar;28(1):37-9. PubMed PMID: 2080420.  
Ioan D, Dumitriu L, Belengeanu V, Bistriceanu M, Maximilian C. Leprechaunism: report of two cases and review. Endocrinologie. 1988 Jul-Sep;26(3):205-9. Review. PubMed PMID: 3062757.  
Purice M, Maximilian C, Dumitriu I, Ioan D. Zinc and copper in plasma and erythrocytes of Down's syndrome children. Endocrinologie. 1988 Apr-Jun;26(2):113-7. PubMed PMID: 2970667.  
Ioan D, Dumitriu L, Mușețeanu P, Ioanițiu D, Pop T, Maximilian C. Cytogenetic investigation in 300 couples with recurrent fetal wastage. Endocrinologie. 1987 Jul-Sep;25(3):145-8. PubMed PMID: 3685845.  
Ioan D, Dumitriu L, Ghergar D, Belengeanu V, Soare GH, Maximilian C. Extra-small marker chromosomes in couples with reproductive failure. Endocrinologie. 1987 Jan-Mar;25(1):41-3. PubMed PMID: 3472313.  
Ioan D, Dumitriu L, Mușețeanu P, Belengeanu V, Maximilian C. [Female sterility in the syndrome of blepharophimosis with ptosis and epicanthus inversus, type I. A familial case]. Endocrinologie. 1986 Jul-Sep;24(3):223-7. French. PubMed PMID: 3775228.  
Ioan D, Dumitriu L, Fabrițius K, Simescu M, Maximilian C. The "cat eye" syndrome--report of a case with hypothyroidism. Endocrinologie. 1986 Apr-Jun;24(2):129-31. PubMed PMID: 3738402.  
Ioan D, Dumitriu L, Mușețeanu P, Belengeanu V, Pop T, Maximilian C. Trisomy 8 syndrome. A report of 2 cases. Endocrinologie. 1986 Jan-Mar;24(1):45-8. PubMed PMID: 3961414.  
Ioan D, Dumitriu L, Mușețeanu P, Bereliuc L, Belengeanu V, Maximilian C. Partial 9p monosomy--a case with hypothyroidism. Endocrinologie. 1985 Oct-Dec;23(4):279-81. PubMed PMID: 4089505.  
Simionescu L, Dimitriu V, Aman E, Mușețeanu P, Popa M, Marinescu I, Maximilian C. A radioimmunoassay system for LH based on the antigenic similitude  of LH with HCG: methodology and applications. Endocrinologie. 1985 Oct-Dec;23(4):253-63. PubMed PMID: 3841409.  
Ioan D, Hîrșovescu N, Dumitriu L, Belengeanu V, Mușețeanu P, Maximilian C. 47,XXX/48,XXXX in a retarded three year old girl with multiple somatic anomalies. Endocrinologie. 1985 Apr-Jun;23(2):121-4. PubMed PMID: 4035270.  
Ioan D, Hîrșovescu N, Dumitriu L, Goldstein R, Cernea LC, Bareliuc L, Mîrșeanu M, Maximilian C. The Wolf-Hirschhorn syndrome. New endocrine data. Endocrinologie. 1985 Jan-Mar;23(1):67-72. PubMed PMID: 3992159.  
Ioan D, Ioan A, Bene M, Dumitriu L, Pană I, Pop T, Maximilian C. [Partial trisomy 9 (p 12--q ter), "de novo" in mosaic]. Endocrinologie. 1984 Apr-Jun;22(2):141-6. French. PubMed PMID: 6740200.  
Maximilian C, Chirică S, Dumitriu L, Ciovîrnache M, Fabritius K, Pană I, Popa M, Ioan D. A case of long arm deletion of the X-chromosome in a patient with Turner syndrome. Endocrinologie. 1983 Oct-Dec;21(4):279-83. PubMed PMID: 6665503.  
Maximilian C, Dumitriu L, Garoiu M, Pană I, Serbănescu M, Pop T, Ioan D. Turner's syndrome with sympathoblastoma. Endocrinologie. 1983 Jul-Sep;21(3):209-12. PubMed PMID: 6635522.  
Dumitriu L, Mușețeanu P, Pop A, Maximilian C, Ioan D. Mutagenic effect of 131I in the mouse assessed by the transplacentar micronuclei test. Endocrinologie. 1982 Oct-Dec;20(4):245-8. PubMed PMID: 7156841.  
Ioan D, Teodorescu R, Pop T, Maximilian C. The role of minor chromosomal aberrations in reproduction disorders. A report on three new cases of satellites  on chromosome 17. Endocrinologie. 1982 Jul-Sep;20(3):199-202. PubMed PMID: 6216577.  
Duca D, Meilă P, Anca I, Gheorghe V, Ionescu-Cerna M, Maximilian C, Fruchter  Z. [Chromosome 16 syndromes]. Rev Pediatr Obstet Ginecol Pediatr. 1981 Oct-Dec;30(4):363-71. Romanian. PubMed PMID: 6803337.  
Maximilian C, Dumitriu L, Ioanitiu D, Ispas I, Firu P, Ciovirnache M, Duca D. [Craniofacial dysostosis with diaphyseal hyperplasia]. J Genet Hum. 1981 Jun;29(2):129-39. French. PubMed PMID: 7328407.  
Maximilian C, Pop T, Meilă P, Ionescu-Cerna M, Fruchter Z, Simionescu L, Duca D. Mandibulo-oculo-facial dyscephaly (Hallermann-Streiff syndrome) in a boy resulted from a consanguineous marriage. Endocrinologie. 1981 Jan-Mar;19(1):69-72. PubMed PMID: 7291945.  
Duca D, Ioan D, Meilă P, Ionescu-Cerna M, Simionescu L, Maximilian C. Interstitial deletion (2)(p13p15). Hum Genet. 1981;57(2):214-6. PubMed PMID: 7228037.  
Maximilian C, Pop T, Duca D, Simionescu L, Danielescu M, Ioan D. Familial Down's syndrome. Endocrinologie. 1981 Jan-Mar;19(1):65-8. PubMed PMID: 6457382.  
Maximilian C, Constantinescu-Cernea L, Brătoiu H, Filipescu G, Dumitriu L, Simionescu L, Duca D, Ioan D. Down's syndrome 47, XX,+21 with agonadism. Endocrinologie. 1980 Oct-Dec;18(4):289-91. PubMed PMID: 6451919.  
Maximilian C, Duca D, Pop T, Toncescu N, Ioan D. Down's syndrome. I. Cytogenetics. Endocrinologie. 1980 Oct-Dec;18(4):273-5. PubMed PMID: 6451918.  
Duca D, Coban N, Ioan D, Maximilian C. [Down syndrome 47, XX, + i (21 q)]. Rev Pediatr Obstet Ginecol Pediatr. 1980 Jul-Sep;29(3):237-42. Romanian. PubMed PMID: 6451017.  
Duca D, Bene M, Ioan D, Maximilian C. Familial partial trisomy: 6q25 leads to 6qter. J Genet Hum. 1980 Mar;28(1):31-7. PubMed PMID: 7400783.  
Duca D, Ioan D, Simionescu L, Ispas I, Ciovirnache M, Maximilian C. The 46,X,del(X)(q13) Turner's syndrome. Endocrinologie. 1980 Jan-Mar;18(1):43-6. PubMed PMID: 7361070.  
Bene M, Duca-Marinescu A, Ioan D, Maximilian C. De novo interstitial deletion del(1)(p21p32). J Med Genet. 1979 Aug;16(4):323-7. PubMed PMID: 490590; PubMed Central PMCID: PMC1012682.  
Ionescu B, Dumitrache C, Maximilian C. Transsexualism; new observations. Endocrinologie. 1979 Apr-Jun;17(2):127-31. PubMed PMID: 462109.  
Ionescu B, Dumitrache C, Maximilian C. Gonadal lesions in transsexualism. Br  J Psychiatry. 1979 Jan;134:126. PubMed PMID: 760913.  
Duca D, Cioltei A, Ioan D, Maximilian C. The importance of cytogenetic investigation of the couples with multiple spontaneous abortions and malformed offsprings. Endocrinologie. 1979 Jan-Mar;17(1):17-22. Review. PubMed PMID: 373068.  
Marinescu DD, Cioltei A, Pop T, Ioan D, Maximilian C. De novo balanced translocation: 46, XX, t(13;20)(q34;p 11). Endocrinologie. 1978 Oct-Dec;16(4):295-8. PubMed PMID: 734345.  
Duca D, Meilă P, Ursuleanu I, Maximilian C. [Identification of human chromosomes by a differential staining method. Theoretical and practical consequences]. Rev Pediatr Obstet Ginecol Pediatr. 1978 Jul-Sep;27(3):225-30. Romanian. PubMed PMID: 82988.  
Ioan D, Duca-Marinescu D, Cioltei A, Maximilian C. Three women with 45,X/46,XX mosaic and multiple spontaneous abortions. Endocrinologie. 1978 Apr-Jun;16(2):139-41. PubMed PMID: 566952.  
Ionescu B, Maximilian C. Three sisters with gonadoblastoma. J Med Genet. 1977 Jun;14(3):194-9. PubMed PMID: 881710; PubMed Central PMCID: PMC1013556.  
Ioan D, Petrescu M, Maximilian C. The mutagenic effect of 131I and of two cytostatics revealed by the micronucleus test (MT). Endocrinologie. 1977 Apr-Jun;15(2):119-22. PubMed PMID: 405734.  
Meilă P, Ionescu M, Duca-Marinescu D, Popescu-Micloșanu S, Ionescu B, Maximilian C, Constantinescu E. [Structure of the gonads in a newborn infant with Turner's syndrome]. Rev Pediatr Obstet Ginecol Pediatr. 1977 Jan-Mar;26(1):19-24. Romanian. PubMed PMID: 404683.  
Ionescu B, Tașcă C, Oprouiu A, Maximilian C, Duca-Marinescu D. [Gonadoblastomas]. Endocrinologie. 1976 Oct-Dec;14(4):273-81. French. PubMed PMID: 1006131.  
Maximilian C, Toncescu N, Pop TV, Duca-Marinescu D. [Genetic consequences of  cosanguinity]. Rev Pediatr Obstet Ginecol Pediatr. 1976 Oct-Dec;25(4):373-8. Romanian. PubMed PMID: 139666.  
Duca-Marinescu D, Ionescu V, Pop T, Simionescu L, Ciovîrnache M, Maximilian C. Child with 46, XY/46, XY, 18p- mosaic. Endocrinologie. 1976 Jul-Sep;14(3):243-7. PubMed PMID: 973114.  
Duca-Marinescu D, Maximilian C. [Polydactylia]. Rev Pediatr Obstet Ginecol Pediatr. 1975 Jan-Mar;24(1):89-93. Romanian. PubMed PMID: 810850.  
Duca-Marinescu D, Maximilian C. [Our method of human chromosome identification]. Stud Cercet Endocrinol. 1973;24(2):145-6. Romanian. PubMed PMID: 4690428.  
Mușețeanu P, Duca-Marinescu D, Serban AM, Maximilian C. Cytogenetics of spontaneous abortions. Rev Roum Endocrinol. 1973;10(3):317-20. Review. PubMed PMID: 4619888.  
Milcou SM, Serban AI, Ionesco B, Simionesco N, Ciocirdia C, Tache A, Dumitrache C, Maximilian C. [Testicular feminization with ambosexualization at puberty and 46 XY-47 XXY mosaicism]. Ann Endocrinol (Paris). 1972 Nov-Dec;33(6):607-21. French. PubMed PMID: 4677215.  
Maximilian C. [Neural tube defects]. Pediatr Pol. 1972 Nov-Dec;21(6):557-9. Romanian. PubMed PMID: 4573805.  
Milcu SM, Jost A, Maximilian C. [Sex chromatin in 3248 newborn infants from Bukarest]. Anthropol Anz. 1972 Jun;33(3):213-8. German. PubMed PMID: 4404289.  
Maximilian C. [Mucopolysaccharidosis]. Pediatria (Bucur). 1972 Mar-Apr;21(2):187-8. Romanian. PubMed PMID: 4260474.  
Maximilian C. [Natural selection and endocrine pathology]. Stud Cercet Endocrinol. 1972;23(3):197-9. Romanian. PubMed PMID: 5069961.  
Maximilian C. [Human chromosome maps]. Stud Cercet Endocrinol. 1972;23(1):65-6. Romanian. PubMed PMID: 5021882.  
Mușețeanu P, Garoiu M, Duca-Marinescu D, Carangiu M, Friciu E, Ionescu B, Maximilian C. [Cytogenetic studies in children with visual disorders]. Stud Cercet Endocrinol. 1972;23(5):333-5. Romanian. PubMed PMID: 4219458.  
Bucur AI, Ionescu B, Birău N, Maximilian C. [Histoenzymological study of Klinefelter's testis]. Anat Anz. 1972;132(3):348-55. German. PubMed PMID: 4144537.  
Ionescu B, Maximilian C, Bucur A. Two cases of transsexualism with gonadal dysgenesia. Br J Psychiatry. 1971 Sep;119(550):311-4. PubMed PMID: 5568201.  
Maximilian C, Duca-Marinescu D. [Hypertrophic pyloric stenosis]. Pediatria (Bucur). 1971 Jul-Aug;20(4):377-8. Romanian. PubMed PMID: 5096672.  
Gilmour DG, Bloom AD, Lele KP, Robbins ES, Maximilian C. Chromosomal aberrations in users of psychoactive drugs. Arch Gen Psychiatry. 1971 Mar;24(3):268-72. PubMed PMID: 5554511.  
Maximilian C. [Genetic counseling in endocrinology]. Stud Cercet Endocrinol.  1971;22(1):67-8. Romanian. PubMed PMID: 5565772.  
Vlase L, Boilă IL, Gherasim M, Malene-Lucan G, Vajda F, Maximilian C, Mihăileanu L. [A case of male pseudohermaphroditism]. Stud Cercet Endocrinol. 1971;22(1):53-6. Romanian. PubMed PMID: 5565770.  
Milcu SM, Ionescu B, Maximilian C. [Clinical forms of intersexuality and their classification]. Stud Cercet Endocrinol. 1971;22(5):335-42. Romanian. PubMed PMID: 5141796.  
Maximilian C, Florea I, Popa M, Mușețeanu P. [Turner's syndrome with 46,XXp-]. Stud Cercet Endocrinol. 1971;22(4):307-12. Romanian. PubMed PMID: 5138171.  
Maximilian C. [Frequency of chromosome abnormalities]. Stud Cercet Endocrinol. 1971;22(6):427-40. Romanian. PubMed PMID: 5135418.  
Maximilian C. The 47, XXY syndrome]. Stud Cercet Endocrinol. 1971;22(3):227-8. Romanian. PubMed PMID: 5127270.  
Maximilian C, Ionescu B, Bucur A. [Two sisters with major gonadal dysgenesis, dwarfism, microcephaly, arachnodactyly, and normal karyotype 46, XX]. J Genet Hum. 1970 Dec;18(4):365-78. French. PubMed PMID: 5524817.  
Maximilian C. [Prenatal prevention of genetic disorders]. Pediatria (Bucur).  1970 Sep-Oct;19(5):474-5. Romanian. PubMed PMID: 5531049.  
Maximilian C, Ionescu B. [Prepuberal discovery of sex chromosome anomalies].  Pediatria (Bucur). 1970 Jan-Feb;19(1):79-80. Romanian. PubMed PMID: 5419932.  
Maximilian C, Ionescu B, Mușețeanu P. [Familial gonadal dysgenesis]. Stud Cercet Endocrinol. 1970;21(5):405-12. Review. Romanian. PubMed PMID: 4923775.  
Dănilă Muster A, Wolfshaut C, Maximilian C, Stroe C. [A case of pure gonadal  dysgenesis]. Stud Cercet Endocrinol. 1969;20(3):265-8. Romanian. PubMed PMID: 5345216.  
Milcu SM, Ionescu B, Maximilian C. [Mixed gonadal dysgenesis with an ovary].  Stud Cercet Endocrinol. 1969;20(1):47-54. Romanian. PubMed PMID: 5343645.  
Milcou SM, Serban AM, Ionesco B, Simionesco N, Maximilian C. [Familial male pseudohermaphroditism]. Rev Fr Endocrinol Clin. 1968 Nov-Dec;9(6):465-75. French. PubMed PMID: 5731398.  
Stănesco V, Maximilian C, Florea I, Ciovîrnache M. [3 sisters with pure gonadal dysgenesis and XY karyotype]. Ann Endocrinol (Paris). 1968 Jul-Aug;29(4):449-59. French. PubMed PMID: 5729505.  
Maximilian C. Human biology in Rumania. Hum Biol. 1968 Feb;40(1):1-16. Review. PubMed PMID: 4870591.  
Serban MD, Maximilian C, Popescu H. [Familial anisomastia]. Stud Cercet Endocrinol. 1968;19(6):511-7. Romanian. PubMed PMID: 5730585.  
Ionescu B, Maximilian C, Dumitrache C. [Late gynecomastia in Klinefelter's syndrome]. Stud Cercet Endocrinol. 1968;19(3):235-40. Romanian. PubMed PMID: 5665085.  
Milcu SM, Ionescu B, Maximilian C. [Gonadal dysgenesis. Etiology; pathogenesis; classification]. Stud Cercet Endocrinol. 1968;19(6):459-72. Review. Romanian. PubMed PMID: 4893021.  
Maximilian C, Ionescu B. [Male pseudohermaphroditism]. Stud Cercet Endocrinol. 1968;19(1):15-28. Review. Romanian. PubMed PMID: 4875137.  
Milcou SM, Ionescu B, Serban A, Simionescu N, Dumitrache C, Maximilian C. ["Testicular feminization" with puvertal ambosexualism]. Folia Endocrinol. 1967 Dec;20(6):673-83. Italian. PubMed PMID: 5632852.  
Maximilian C. [Hemophilia]. Pediatria (Bucur). 1967 Nov-Dec;16(6):559-60. Romanian. PubMed PMID: 5594253.  
Maximilian C. [Oligophrenia]. Pediatria (Bucur). 1967 Jul-Aug;16(4):374-6. Romanian. PubMed PMID: 5593251.  
Maximilian C. [Introduction. Major malformations of the nervous system. Rare  hereditary syndromes]. Pediatria (Bucur). 1967 May-Jun;16(3):281-2. Romanian. PubMed PMID: 5584918.  
Stănescu V, Biener J, Grigorescu A, Diaconescu C, Maximilian C. Proteolytic and autolytic activity of skeletal muscle in Turner's syndrome. Acta Endocrinol (Copenh). 1967 Apr;54(4):719-28. PubMed PMID: 6071491.  
Ionescu B, Strihan P, Oproiu A, Simionescu N, Maximilian C. [Feminizing testicle with androgenization during puberty]. Ann Endocrinol (Paris). 1967 Mar-Apr;28(2):189-98. French. PubMed PMID: 6069155.  
Ionescu B, Simionescu N, Maximilian C. ["Poor ovary" syndrome]. Folia Endocrinol. 1967 Feb;20(1):48-55. French. PubMed PMID: 6072789.  
Ionescu B, Maximilian C. [Simple gonadal dysgenesis]. Stud Cercet Endocrinol. 1967;18(6):515-6. Romanian. PubMed PMID: 6082529.  
Schmitzer G, Norz L, Maximilian C, Rizea I. Cytogenetic observations with reference to a case of erythraemia treated by general teleirradiation. Rom Med Rev. 1967;21(3):75-8. PubMed PMID: 6062692.  
Maximilian C, Ionescu B. [Genetic endocrine diseases]. Stud Cercet Endocrinol. 1967;18(2):191-2. Romanian. PubMed PMID: 6043530.  
Ioanitziu D, Ionescu B, Vasiliu V, Simionescu N, Hann K, Maximilian C. [Clinical, anatomical and hormonal findings in a patient with "testicular feminization"]. Endokrinologie. 1967;51(5):328-35. German. PubMed PMID: 5626672.  
Petrescu-Coman V, Maximilian C. [Heredity and infantile pathology]. Pediatria (Bucur). 1966 Nov-Dec;15(6):483-90. Romanian. PubMed PMID: 5974599.  
Maximilian C, Gherga-Negrea A. [Genetics and stomatology]. Stomatologia (Bucur). 1966 Nov-Dec;13(6):543-54. Romanian. PubMed PMID: 5226946.  
Serban AM, Ionescu B, Ciovîrnache M, Damian A, Maximilian C. Gonadal dysgenesis with a familial character. Acta Genet Med Gemellol (Roma). 1966 Oct;15(4):386-96. PubMed PMID: 5971714.  
Gheorghiu NN, Zervos G, Cornel P, Ionesco B, Simionesco N, Ciovarnache M, Maximilian C. [Intersexuality with bilateral gonadal tumor and XY karyotype]. Gynecol Obstet (Paris). 1966 Jun-Aug;65(3):351-62. French. PubMed PMID: 5957006.  
Ionescu B, Maximilian C. [Tumoral transformations in gonadal dysgenesis]. Stud Cercet Endocrinol. 1966;17(5):431-46. Romanian. PubMed PMID: 5973964.  
Maximilian C, Ionescu B. [Origin of true hermaphroditism]. Stud Cercet Endocrinol. 1966;17(3):285-6. Romanian. PubMed PMID: 5911738.  
Serban AM, Ionescu B, Damian A, Stoica T, Iliescu I, Maximilian C. [An unusual form of anorchidism]. Stud Cercet Endocrinol. 1965;16(6):581-8. Romanian. PubMed PMID: 5864418.  
Maximilian C, Ionescu B. [Further problems of cytogenetics in endocrinology]. Stud Cercet Endocrinol. 1965;16(6):521-34. Romanian. PubMed PMID: 5864410.  
Ionescu B, Strihan P, Săvescu G, Ciovîrnache M, Maximilian C. [Anovarism with Karyotype XX]. Stud Cercet Endocrinol. 1965;16(4):397-402. Romanian. PubMed  PMID: 5863651.  
Ionescu B, Strihan P, Volcovici G, Augustin M, Ciovîrnache M, Maximilian C.  [Genital malformations of a familial nature]. Stud Cercet Endocrinol. 1965;16(5):481-6. Romanian. PubMed PMID: 4379381.  
MAXIMILIAN C, ILIESCU I. [ASPECTS OF MEDICAL CYTOGENETICS]. Med Interna (Bucur). 1964 Aug;16:927-31. Romanian. PubMed PMID: 14192600.  
MILCU SM, IONESCU B, IOANITIU D, STRIHAN P, MAXIMILIAN C. [HYPOPHYSIAL CHANGES IN GONADAL DYSGENESIS]. Stud Cercet Endocrinol. 1964;15:563-8. Romanian.  PubMed PMID: 14338532.  
MILCU SM, IONESCU B, STOICA T, STRIHAN P, ILIESCU I, MAXIMILIAN C. [FAMILIAL GYNECOMASTIA AND CRYPTORCHISM]. Stud Cercet Endocrinol. 1964;15:465-9. Romanian.  PubMed PMID: 14235780.  
MILCU SM, NEGOESCU I, MAXIMILIAN C, GAROIU M, AUGUSTIN M, ILIESCU I. [BOY WITH HYPOSPADIAS AND KAYOTYPE XYY]. Stud Cercet Endocrinol. 1964;15:347-9. Romanian. PubMed PMID: 14222110.  
TEODORU M, TEODORESCU EM, MAXIMILIAN C, ILIESCU I. [RESEARCH ON DISORDERS OF SEXUAL DYNAMICS IN MEN]. Stud Cercet Endocrinol. 1964;15:341-6. Romanian. PubMed  PMID: 14222109.  
SERBAN AM, WOLFSHAUT C, STRIHAN P, KLEPSCH I, OPRESCU M, MAXIMILIAN C. [SECONDARY AMENORRHEA IN TWO MONOZYGOTE TWINS]. Stud Cercet Endocrinol. 1964;15:155-60. Romanian. PubMed PMID: 14186483.  
MILCU SM, IONESCU B, STRIHAN P, ILIESCU I, AUGUSTIN M, MAXIMILIAN C. [TURNER'S SYNDROME WITH PITUITARY ADENOMA AND XO KARYOTYPE]. Stud Cercet Endocrinol. 1964;15:257-62. Romanian. PubMed PMID: 14183791.  
MILCOU SM, STANESCO V, FLOREA I, AUGUSTIN M, MAXIMILIAN C. [ANORCHIDISM WITH NORMAL XY KARYOTYPE]. Ann Endocrinol (Paris). 1964 Jan-Feb;25:76-80. French. PubMed PMID: 14125955.  
MILCOU SM, MAXIMILIAN C, IONESCO B, STRIHAN P, ILIESCO I, AUGUSTIN M. [PURE  GONADAL DYSGENESIS WITH XO KARYOTYPE]. Folia Endocrinol. 1963 Oct;16:500-7. Italian. PubMed PMID: 14114704.  
STANESCO V, MAXIMILIAN C, POENARU S, FLOREA I, STANESCO R, IONESCO V, IOANITIU D. [DOMINANT HEREDITARY SYNDROME, COMBINING CRANIO-FACIAL DYSOSTOSIS PECULIAR TYPE, GROWTH INSUFFICIENCY OF CHONDRODYSTROPHIC APPEARANCE, AND MASSIVE  THICKENING OF OF THE CORTICES OF LONG BONES]. Rev Fr Endocrinol Clin. 1963 May-Jun;4:219-31. French. PubMed PMID: 14049206.  
STANESCO V, FLOREA I, MAXIMILIAN C. [ON 2 CASES OF INTERSEXUALITY PRESENTING 1 DYSGENETIC TESTICLE AND ABSENCE OF THE OTHER GONAD]. Med Monde. 1963;39:71-6. French. PubMed PMID: 14158721.  
MILCU SM, MAXIMILIAN C, STANESCU V, FLOREA I, POENARU S, AUGUSTIN M. TURNER'S SYNDROME WITH HYDROCEPHALUS INTERNUS, PETIT MAL AND XO-XX CHROMOSOMAL MOSAIC. Rev Sci Med. 1963;8:141-5. PubMed PMID: 14112601.  
MILCU SM, MAXIMILIAN C. [Genetic aspects of heterotrichosis]. Stud Cercet Endocrinol. 1962;13:391-8. Romanian. PubMed PMID: 14473835.  
SERBAN MD, MAXIMILIAN C, TACHE A. [Monozygotic twins with heterotrichosis].  Stud Cercet Endocrinol. 1962;13:399-406. Romanian. PubMed PMID: 13910748.

Referințe

Profesori ai Facultății de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”
Geneticieni români
Medici români